Амброджо дель Карретто (; до 1170—1192, Савона) — епископ Савоны из династии Дель Карретто.

Биография 
Амброджо был сыном Энрико I дель Карретто и Беатриче Алерамичи. После смерти отца Амброджо дель Карретто не получил никаких феодальных владений своего отца, земли были разделены между его старшими братьями Оттоне и Энрико II. Папа Римский Урбан III передал в управление Амброджо бенедиктинский монастырь Сан-Квинтино в Спиньо-Монферрато. В 1191 году потребовал права сеньории на Савону, однако получил отказ от своего дяди Бруно дель Карретто. Умер Амброджо дель Карретто в 1192 году.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Giovanni Battista Semeria, Secoli Cristiani della Liguria, Vol.II, Torino, Tipografia Chirio e Mina 1843
 Giovanni Battista Semeria, Secoli Cristiani della Liguria, Vol.II, Savona, Edizione anastatica a cura di Elio Ferreris, Cooptipograf 2000 ISBN 88-87209-14-6

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто

Дель Карретто
Персоналии:Савона
Церковные деятели XII века